Mistrovství světa ve florbale žen 2019 bylo 12. ročníkem mistrovství světa žen pořádaným Mezinárodní florbalovou federací (IFF). Turnaj se konal v období od 7. do  2019 ve Švýcarsku, konkrétně pak ve městě Neuchâtel v halách  a . Bylo to potřetí, co Švýcarsko pořádalo mistrovství světa žen.

Posedmé v řadě a podeváté celkem zvítězilo Švédsko. Česko skončilo počtvrté v řadě čtvrté. Na druhém místě skončilo podruhé v historii Švýcarsko, které v základní skupině porazilo Finsko. Tím se v Finsko potkalo se Švédskem poprvé od mistrovství v roce 2009 už v semifinále, kde prohrálo a nedostalo se po 10 letech poprvé do finále.

Mistrovství mělo s 44 513 diváky rekordní návštěvnost, kterou překonalo dosavadní maximum z mistrovství v roce 2013 v Ostravě a Brně.

Kvalifikace 
Závěrečného turnaje se zúčastnilo 16 národních týmů. O 15 míst se bojovalo v kvalifikaci a pouze Švýcarsko mělo účast jako pořádající země zajištěnou předem. Kvalifikace se konala od 27. ledna do 9. února 2019.

Základní skupiny

Los 
Los skupin proběhl 14. února 2019 v Ittigenu ve Švýcarsku.

Skupina A 

Tabulka

Zápasy

Skupina B 

Tabulka

Zápasy

Skupina C 

Tabulka

Zápasy

Skupina D 

Tabulka

Zápasy

Play off

Pavouk

Předkolo

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Zápasy o umístění

Pavouk o 13. místo

Semifinále o 13.–16. místo

O 15. místo

O 13. místo

Pavouk o 9. místo

Semifinále o 9.–12. místo

O 11. místo

O 9. místo

Pavouk o 5. místo

Semifinále o 5.–8. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

Statistiky a hodnocení hráčů

Nejužitečnější hráčka podle direktoriátu IFF 
 Oona Kauppiová

All Star 
Nejlepší sestava mistrovství:

Brankářka –  Lara Heiniová
Obrana –  My Kippiläová,  Flurina Martiová
Centr –  Anna Wijková
Útok –  Denisa Ratajová,  Emelie Wibronová

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální stránky , , 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal ve Švýcarsku
Florbal v roce 2019
Sportovní události ve Švýcarsku
Sport ve Švýcarsku v roce 2019